Kosmos (griechisch  kósmos ‚Ordnung‘, ‚Weltordnung‘, auch ‚Schmuck‘, ‚Glanz‘, ‚Ehre‘, ‚militärische Ordnung‘, ‚staatliche Ordnung‘, ,Verfassung‘) bzw. Cosmos bezeichnet:
  Universum, das gesamte Weltall

 ein Titel politischer Amtsträger griechisch-antiker Stadtstaaten, siehe kosmoi
 Cosmos (Album), Jazzalbum von Sun Ra (1976)
 Cosmos (Gattung), Pflanzengattung  in der Familie der Korbblütler (Asteraceae)
 Cosmos (Film), letzter Spielfilm des polnischen Regisseurs Andrzej Zulawski (2015)
 COSMOS, Abkürzung für colocalization single-molecule spectroscopy, einer Methode der Fluoreszenzmikroskopie, um verschiedenartige einzelne Moleküle zu beobachten.

Kosmos heißen:
 Kosmos (Band), ein deutsches Dancefloor-Projekt
 Kosmos (Berlin), ein ehemaliges Kino im Bezirk Friedrichshain von Berlin
 Deutsche Dampfschiffahrtsgesellschaft Kosmos, eine deutsche Reederei aus Hamburg
 Kosmos Bulkschiffahrt, eine deutsche Reederei aus Bremen
 Kosmos (Humboldt), das Hauptwerk des Naturforschers Alexander von Humboldt
 Kosmos (Rakete), eine sowjetische bzw. russische Trägerrakete
 Kosmos (Satellit), verschiedene sowjetische bzw. russische Satelliten und Raumsonden
 Kosmos (Schiff), ein Walfangfabrikschiff
 Kosmos (Verlag) Verlagsanstalt um 1900, deutscher Hersteller von Ansichtskarten
 Kosmos (Washington), Ort im US-Bundesstaat Washington
 Kosmos (Zeitschrift), eine populärwissenschaftliche Zeitschrift, siehe natur+kosmos
 Franckh-Kosmos (Kosmos Verlag), ein deutscher Verlag aus Stuttgart

Cosmos heißen:
 Cosmos (Minnesota), Stadt im US-Bundesstaat Minnesota
 Cosmos (Elektrohandel),  österreichische Elektronik-Einzelhandelsketten
 CosmosDirekt, ein deutsches Versicherungsunternehmen

 Globus-Cosmos-Gruppe, ein Schweizer Reise- und Touristikkonzern
 Cosmos-Verlag, ein Schweizer Buchverlag
 Cosmos (Zeitschrift), australische Zeitschrift
 Cosmos (1996), kanadischer Episodenfilm aus dem Jahr 1996
 Unser Kosmos (Cosmos: A Personal Voyage), eine Doku-Serie von Carl Sagan
 Unser Kosmos: Die Reise geht weiter (Cosmos: A Spacetime Odyssey),  von Neil deGrasse Tyson präsentierte Neuauflage der Doku-Serie
 New York Cosmos, ein ehemaliger US-amerikanischer Fußballclub
 Cosmos (Band), eine Art-Rock-Band aus Bern
 Cosmos (lettische Band), eine lettische Musikgruppe
 Cosmos 1, die erste Raumsonde mit Sonnensegelantrieb
 CosmosWorks, CAD-Programm (COSMOS/M als FEM-Mmodul)
 Cosmos (Betriebssystem-Baukasten), ein Open Source Betriebssystem-Baukasten geschrieben in C# (C# Open Source Managed Operating System)

Cosmos ist der Familienname folgender Personen:
 Amor De Cosmos (1825–1897), kanadischer Politiker
 Jean Cosmos (* 1923), französischer Drehbuchautor

Siehe auch:

 Mikrokosmos
 Makrokosmos